Октомбе́ри ( /ok'tomberi/, Октябрь, Октябрьский):

 в советское время — название села Зинобиани в Кварельском муниципалитете Грузии, одно из основных мест компактного проживания удин
 в советское время — название села Бариал в Гульрипшском районе Абхазии / Грузии
 в советское время — название станции Тбилисского метрополитена, впоследствии переименованная в «Надзаладеви»
 Октомбери — село в Зугдидском муниципалитете Грузии
 Октомбери — село в Кедском муниципалитете Грузии
 Октомбери — село в Тержольском муниципалитете Грузии